Az indianapolisi nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság tizenegyedik futama. A versenyt az Indianapolis Motor Speedwayen rendezék augusztus 29-én.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye 

Marc Márquez a pálya levágásáért 20 másodperces büntetést kapott a verseny után.

Források 

I
M
Moto